

Wydarzenia 

 Początek trwającej około 50 lat wojny Rzymu z Ekwami i Wolskami

Zmarli 

 Dariusz I Wielki, król Persji (ur. ok. 550 p.n.e.)